Запе Чико има више значења:

 Запе Чико (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Запе Чико (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику